L'Espina (Alfara de Carles), muntanya al Baix Ebre
 L'Espina (Collsuspina), masia del Moianès
 L'Espina (Alts Alps) (en francès L'Épine), municipi del Districte de Gap
Altres:
 Torrent de l'Espina, torrent del Moianès
 Serra de l'Espina, serra als Ports de Tortosa-Beseit (Baix Ebre)